William Wheeler – entomologo statunitense
 William Wheeler – politico statunitense (1819-1887)
 William Wheeler – politico statunitense (1915-1989)
 William Wheeler - sceneggiatore statunitense (1967-)